Ашитково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ашитково — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Ашитково — село в Воскресенском районе Московской области.
 Ашитково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Другое 

 Ашитково — усадьба в селе Ашитково Воскресенского района.